Hampshire é o nome de diversos condados:

 Condado de Hampshire (Inglaterra)
 Condado de Hampshire (Massachusetts)
 Condado de Hampshire (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos